Сезон 2002/2003 стал для Арсенала 117-м в истории клуба и 11-м в Премьер-лиге. Команда не смогла удержать титул и отдала его Манчестеру Юнайтед. Однако команда Венгера смогла во второй взять кубок Англии и взяла Суперкубок Англии. В Лиге чемпионов "пушкарей" снова постигла неудача, во второй раз они не смогли выйти из группы.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

12.830.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

6.820.000

Зима 

1.400.000

Общие убытки:12.830.000

Общая прибыль:8.220.000

Разница:4.610.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

1-й групповой этап

2-й групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»